

Patronyme 

 Margareta Momma (1702-1772), éditrice, rédactrice en chef et journaliste suédoise ;
 Wilhelm Momma (1642-1677), théologien protestant allemand.

Œuvres 

 Momma, série de bandes dessinées humoristiques de Mell Lazarus ;
 Delta Momma Blues, album de l'auteur compositeur et chanteur de folk/country Townes Van Zandt (1971).